Woke up with a Monster — двенадцатый студийный альбом рок-группы Cheap Trick, выпущенный Warner Bros. Records в 1994 году. Спродюсированный Тедом Темплманом, альбом занял 123 строчку в чарте Billboard 200 США.

Список композиций

Примечания 

Хард-рок-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1994 года